Internacia Lingvo
Internacia Junulara Kongreso

Desambiguação